David Rodriguez bzw. David Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* David Rodriguez (Singer-Songwriter) (1952–2015), belgischer Singer-Songwriter, Cover-Sänger und Schauspieler
 David Rodriguez (Regisseur) (1970–2020), US-amerikanischer Regisseur 
 David Rodriguez (Radsportler) (* 1979), US-amerikanischer Radsportler
 David Rodríguez (Fußballspieler, 1986) (* 1986), spanischer Fußballspieler
 David Rodriguez (Fußballspieler, 2002) (* 2002), US-amerikanischer Fußballspieler
 David Rodríguez Carvajal (* 1978), spanischer Handballspieler, siehe David Carvajal
 David Blanco Rodríguez (* 1975), spanischer Radrennfahrer, siehe David Blanco
 David Fiel Rodriguez (* 1993), kubanischer Volleyballspieler
 David M. Rodriguez, US-amerikanischer Offizier
 David Rivas Rodríguez (* 1978), spanischer Fußballspieler, siehe David Rivas
 David Sánchez Rodríguez (* 1982), spanischer Fußballspieler
 David Trueba Rodríguez (* 1969), spanischer Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur, siehe David Trueba